Тамала:

 Тамала — посёлок в Иланском районе Красноярского края РФ.
 Тамала — рабочий посёлок в Пензенской области, центр Тамалинского района.
 Тамала (приток Хопра) — река в России, протекает в Пензенской и Саратовской областях.
 Тамала (приток Тельбеса) — река в Российской Федерации.
 Тамала — железнодорожная станция Юго-Восточной железной дороги на линии Тамбов — Ртищево.